Thelma Coyne e Nancye Wynne hanno battuto in finale May Hardcastle e Emily Westacott 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Thelma Coyne /  Nancye Wynne (Campionesse)
 Nell Hopman /  Dot Stevenson (semifinali)

 May Blick /  Margaret Wilson (quarti di finale)
 May Hardcastle /  Emily Westacott (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1939